Röttiger ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Röttiger (1896–1960), Generalleutnant des Heeres der Bundeswehr und erster Inspekteur des Heeres
 Wilhelm Röttiger (1858–1928), deutscher Pädagoge